Банковская система Туркмении — двухуровневая система кредитно-финансовых учреждений, включающая в себя Центральный банк Туркмении (первый уровень) и коммерческие банки, осуществляющие банковские операции (второй уровень).

Правовое регулирование 
Банковская деятельность в Туркмении является лицензируемым видом деятельности и регулируется следующими законами:
 Закон Туркмении «О Центральном банке Туркмении» (25.03.2011);
 Закон Туркмении «О кредитных учреждениях и банковской деятельности» (25.03.2011);
 Закон Туркмении «О микрофинансовых организациях и микрофинансировании» (21.05.2011);
 Закон Туркмении «О кредитных союзах» (04.08.2011);
 Закон Туркмении «О валютном регулировании и валютном контроле во внешнеэкономических отношениях» (01.10.2011);
 Закон Туркмении «Об обязательной гарантии вкладов физических лиц» (15.10.2016).

Платёжная система Туркмении 
Безналичные расчёты в Туркмении осуществляются через платёжную систему Центрального банка Туркмении и внутрибанковскими платёжными системами для расчетов между подразделениями одного банка.

Центральный банк Туркмении координирует и регулирует расчётные отношения в Туркмении, осуществляет отслеживание деятельности межбанковских платёжных систем, определяя основные положения их функционирования, устанавливает правила, формы, сроки и стандарты осуществления безналичных расчётов, а также организует наличное денежное обращение.

Структура 
Участниками банковской деятельности в Туркмении являются Центральный банк Туркмении и 12 коммерческих банков:
  Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркмении
  Государственный коммерческий банк Туркмении «Туркменбаши»
  Государственный коммерческий банк Туркмении «Туркменистан»
  Государственный коммерческий банк Туркмении «Президентбанк»
  Государственный коммерческий банк Туркмении «Дайханбанк»
  Государственный коммерческий банк Туркмении «Халкбанк»
  Государственный банк развития Туркмении
  Акционерный коммерческий банк «Сенагат»
  Акционерный коммерческий банк «Рысгал»
  Туркмено-турецкий акционерный коммерческий банк
  Международный акционерный банк «Гарагум»
  Банк «Садерат Иран» (филиал)

См. также 
 Центральный банк Туркмении
 Указ президента от 14.04.2008 «О проведении деноминации национальной денежной единицы Туркмении»
 Туркменский манат

Экономика Туркменистана